Kona.

 Kona Bicycle Company — производитель велосипедов.
 Kona — свободная реализация язык программирования K.

См. также 
 Кона